Kolombo ist der Name von:
 Kolombo, Künstlername von Olivier Grégoire, Musikproduzent und DJ aus Belgien. 

Siehe auch:
 Colombo (Begriffsklärung)
 Columbo, US-Fernsehserie
 Colomba, Kolumbus Namensvarianten